Münzhaus steht für:
 Münzhaus (Nördlingen) in Bayern
 Münzhaus Kremnica, Slowakei

Siehe auch:
 Casa de la Moneda